Philorheithrus är ett släkte av nattsländor. Philorheithrus ingår i familjen Philorheithridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Philorheithrus